Indecência Flagrante - Os Três Processos de Oscar Wilde é uma peça de teatro do dramaturgo venezuelano Moisés Kaufman.

É um texto dramático, que relata uma parte da vida de Oscar Wilde e da sua relação com Dorian Gray. Os seus julgamentos, a sua doença, a sua degradação e o seu fim.

Peças de teatro
Literatura da Venezuela
Oscar Wilde